gmina Piaski – gmina wiejska, powiat gostyński, woj. wielkopolskie
 gmina Piaski – gmina miejsko-wiejska, powiat świdnicki, woj. lubelskie
dawne gminy:
 gmina Piaski – dawna gmina, powiat wołkowyski, woj. białostockie
 gmina Piaski – dawna gmina, powiat włocławski, woj. bydgoskie
 gmina Piaski – dawna gmina, powiat kosowski/iwacewicki, woj. poleskie
 gmina Piaski Wielkie – dawna gmina, powiat krakowski, woj. krakowskie